Сікіхор — острівна провінція на Філіппінах.
 Сікіхор — муніципалітет в регіоні Центральні Вісаї на Філіппінах. Адміністративний центр провінції Сікіхор.